Aglaope är ett släkte av fjärilar. Aglaope ingår i familjen bastardsvärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bastardsvärmare
Aglaope

el:Αγλαόπη
pt:Aglaope